Ekaterina Ivanova e Andreja Klepač erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Tatarstan Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 6–4, 6–7(6–8), [10–4].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)

 Arina Rodionova /  Melanie South (primo turno) 
 Varatchaya Wongteanchai /  Varunya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tatarstan Open 2012